Vorógovo (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Vorógovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia